Безіменна — річка в Україні й Польщі у Львівському районі й Перемишльському повіті Львівської області й Підкарпатського воєводства. Права притока річки Вишні (басейн Вісли).

Опис 
Довжина річки 14 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 8,30  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,69 . Формується багатьма струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-західній стороні від села Сарни. Тече переважно на південний захід через села Малнівська Воля, Малнів, Дубинки і біля села Ковалікі впадає у річку Вишню, праву притоку річки Сяну.

Примітки

Джерела

Посилання 

Малі річки України
Річки Львівської області
Річки Львівського  району
Річки Польщі
Річки Підкарпатського воєводства